

Patronyme

 Adolf Eichmann (1906–1962), criminel de guerre nazi, principal organisateur de la logistique de la « solution finale » ;
 Franz August Eichmann (1793-1879), ministre prussien ;
 Ricardo Eichmann (1955- ), docteur en égyptologie allemand.

Histoire et littérature

 Eichmann est un film britannico-hongrois, sur les interrogatoires d'Adolf Eichmann ;

 Eichmann à Jérusalem est un livre de la philosophe Hannah Arendt.

 2015 : The Eichmann Show de Paul Andrew Williams : Milton Fruchtman